Ma Yuan (14 p.n.e.-49 n.e.) – generał z czasów dynastii Han
 Ma Yuan (1160/65-1225) – malarz z czasów dynastii Song